Le patronyme Van Assche indique une origine de lieu. Ce lieu peut être As (Belgique) (anc. Asch), Asse (Belgique) ou Asschen. Ce toponyme réfère vers un nom d'arbre : le frêne (du nl. es).

Des variantes existent :

Personnalités 

 Amélie van Assche (1804-1880), peintre belge ;
 Auguste Van Assche (1826-1907), architecte belge ;
 Catherine van Assche, abbesse (vivante en 1465) ;
 Christine Van Assche (née en 1948), historienne de l'art ;
 Gilles Van Assche, cryptographe belge ;
 Henri Van Assche (1774-1841), peintre belge ;
 Isabelle Catherine van Assche (1794-?), peintre belge ;
 Jaak Van Assche (né en 1940), acteur belge ;
 Johan Van Assche (né en 1956), metteur en scène belge ;
 Jos Van Assche (né en 1950), homme politique belge ;
 Kris Van Assche (né en 1976), styliste.
 Luca Van Assche (né en 2004), joueur de tennis